Wilkowa peut désigner :

 Wilkowa (Basse-Silésie), village en Basse-Silésie
 Wilkowa (Sainte-Croix), village dans le powiat de Staszów
 Wilkowa Wieś, village polonais, situé dans la Powiat de Varsovie-ouest